Žitava může být:

 Žitava – německé město Zittau 
 Žitava (řeka) – řeka na Slovensku
 část slovenské obce Radvaň nad Dunajem 
 středověký název slovenské obce Žitavce

Související články 
 Žitavská pánev
 Žitavská úzkorozchodná dráha
 Žitavské hory
 Žitavský sud
 Žitavský mír
 Žitavsko-zhořelecká sníženina